

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Лю Се, литературный критик эпохи Северных и Южных Династий, признаваемый автором трактата «Вэнь син дяо лун» («Резной дракон литературной мысли»).
 Мария Египетская, христианская святая, считается покровительницей кающихся женщин.
 Флавий Евтарик Циллика, знатный вестгот из Иберии, римский консул.

0522
Умершие в 522 году